Termin  ima više značenja.

 23S rRNK pseudouridinska2457 sintaza, enzim
 FK -{Yorkshire Main}-, fudbalski klub